Nazwisko
 Arthur Henderson (1863-1935) – brytyjski polityk
 Gerrod Henderson (ur. 1978) – amerykański koszykarz 
 Joe Henderson (1937-2001) – amerykański saksofonista tenorowy.
 Josh Henderson (ur. 1981) – amerykański aktor
 Martin Henderson (ur. 1974) – nowozelandzki aktor.
 Nevile Henderson (1882-1942) – brytyjski ambasador w Niemczech w latach 1937 -1939
 Saffron Henderson (ur. 1965) – kanadyjska aktorka
 Shirley Henderson (ur. 1965) – brytyjska aktorka.
 Thomas James Henderson (1798-1844) – brytyjski astronom.

Wyspa
 Henderson – bezludna wyspa koralowa na Oceanie Spokojnym

Miasto w Australii:
 Henderson (ang. Henderson) – suburbium Perth w Australii Zachodniej

Miejscowości w USA:
 Henderson – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Henderson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Henderson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Henderson – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henderson
 Henderson – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Martin
 Henderson – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Henderson – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Henderson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Henderson – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Henderson – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Henderson – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 Henderson – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Henderson – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance
 Henderson – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Chester
 Henderson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rusk
 Henderson – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason

Gminy w USA:
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Henderson (ang. Henderson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Henderson (ang. Henderson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) – w stanie Teksas